Katarzyna (ur. między 1413 a 1416, zm. między 2 czerwca 1479 a 5 lipca 1480) – córka księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny, siostry króla Polski i wielkiego księcia Litwy Władysława II Jagiełły. Wnuczka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica i księżniczki twerskiej Julianny.

Życiorys 
Przed 21 sierpnia 1439 Katarzyna została żoną Michałuszki, syna wielkiego księcia Litwy Zygmunta Kiejstutowicza. Po śmierci swych bratanków Siemowita VI i Władysława II, objęła władzę nad częścią Mazowsza. Ostatnia wzmianka na temat Katarzyny jako żyjącej pochodzi z 2 czerwca 1479, jej miejsce pochówku nie jest znane. Małżeństwo Katarzyny z Michałem Zygmuntowiczem było bezpotomne.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012, , s. 473–474.
 Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 1998, , , s. 144–148.
 Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań – Wrocław 1999, , s. 226–227.

Piastowie mazowieccy
Urodzeni w XV wieku
Zmarli w XV wieku